Het ATP-tennistoernooi van Houston (officieel de Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship) van 2019 vond plaats van 8 tot en met 14 april in het Amerikaanse Houston. Er werd gespeeld op een ondergrond van gravel.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Houston
ATP-toernooi van Houston